La Súper Liga Americana de Rugby (SLAR) fue un campeonato de rugby profesional de América del Sur.

Consistió en un modelo de franquicias similar al Súper Rugby, el que lo integraron 6 equipos provenientes de: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay.

Para la temporada 2023, el torneo será reemplazado por el nuevo Super Rugby Americas.

Sistema de disputa 
El torneo SLAR fue una liga donde se enfrentaron todos contra todos, ida y vuelta. Primero las 6 franquicias disputaron la etapa regular, los cuatro primeros clasificaron a semifinales (1 vs 4 y 2 vs 3); dando lugar al partido por el tercer puesto y la final.

Integración de planteles 
Los jugadores convocados integraron, en su gran mayoría, sus respectivas selecciones nacionales. Para la temporada 2021 se implementó un sistema de draft, tomado de algunas ligas deportivas estadounidenses, que permitió a las franquicias contratar jugadores de una lista única, para generar mayor paridad en el torneo. Con ese fin, a las franquicias de Colombia y Paraguay se les brindó prioridad para elegir tres jugadores cada una, en una primera ronda. Con el mismo orden de prioridad, de la segunda ronda en adelante, cada franquicia pudo elegir un jugador.

Extranjeros 
Respecto a la plantilla de jugadores, inicialmente se planificó que las franquicias que incorporen jugadores argentinos podrían tener un máximo de cuatro, y no más de uno por club (de procedencia) entre las cinco franquicias. Esta normativa se derogó para la segunda edición y no se ha implementado ninguna restricción al respecto.

Historia

2020: Fallido debut 
La primera edición de la competencia inició el 4 de marzo de 2020 y culminaría el 29 de mayo. Se disputarían 26 encuentros que se repartirían en 19 jornadas. Por otra parte, la sexta y última franquicia Cafeteros Pro de Colombia se incorporaría para disputar dos encuentros (uno de local y otro de visitante) con la franquicia relegada al quinto puesto durante la fase regular.

No obstante, la pandemia de COVID-19 determinó que la primera temporada se cancelara luego de apenas disputar una sola fecha completa del torneo. Esto generó serios problemas de calendario, que derivaron en la imposibilidad de postergarla y se decidiera por su suspensión. La pandemia tuvo un efecto negativo también en las dimensiones del torneo, debido a que en los planteos originales se preveía la inclusión de una segunda franquicia en Argentina y Uruguay, cosa que hasta el momento no ha podido ocurrir. 

Para 2020, las franquicias eran: Ceibos Rugby por Argentina (con sede en el Tala Rugby Club de la ciudad de Córdoba), Corinthians Rugby por Brasil (con sede en São Paulo), Selknam Rugby de Chile (con sede en Santiago), Olimpia Lions por Paraguay (con sede en Asunción) y Peñarol Rugby por Uruguay (con sede en Montevideo). Una sexta franquicia, Cafeteros Pro de Colombia, se integraría para jugar contra el último clasificado.

2021: Primer campeón 
En 2021 Cafeteros Pro se integró desde el inicio, Corinthians Rugby cambió su nombre a Cobras y Ceibos fue reemplazada por Jaguares XV. Los pronósticos indicaban que, tras completar la primera temporada, Jaguares XV sería el campeón, favoritismo que el equipo argentino terminó ratificando a lo largo del certamen, aunque el campeonato le costó más de lo que las proyecciones estimaban. El triunfo en la final fue ante Peñarol Rugby, consagrándose como el primer campeón de la competición.

2022: año de consolidación 
Tras la experiencia de 2021, la organización sudamericana determinó que la edición de 2022 mantuviese el formato y los equipos participantes que su antecesora, con la particularidad de que se disputó en Paraguay y en Chile, y se definió en Uruguay, resultando campeón el equipo de Peñarol luego de vencer a Selkman en la final.

Súper Rugby Americas 
Por tratarse de franquicias en las que las instituciones prestan su imagen para el certamen, el impacto de la SLAR estaba en duda. De acuerdo con especialistas, el éxito alcanzado por el torneo sudamericano fue relativo pero tras las diversas solicitudes de instituciones por sumarse y participar de un torneo mayor, World Rugby solicitó la expansión del formato hacia una competición más ambiciosa y regional. De esta manera, tras gestiones de Sudamérica Rugby y World Rugby, se anunció en octubre de 2022 el surgimiento del Super Rugby Americas, torneo que abarcará a todas las Américas y que estará también organizado por USA Rugby y Rugby Canada.

Tras el anuncio del nuevo certamen, el uruguayo Sebastián Piñeyrúa, director de la entidad sudamericana, emitió el siguiente comunicado: "Debido al éxito obtenido en la Superliga Americana de Rugby en las dos temporadas completas de 2021 y 2022, desde Sudamérica Rugby, organizadores de SLAR, estamos en plenas tratativas con uniones nacionales de Norte y Centroamérica, para planificar el crecimiento futuro del Rugby en el continente. Por ello, estamos trabajando con todas las uniones en membresía y las franquicias participantes de la SLAR 2022, para planificar y desarrollar las competencias futuras, por franquicias e internacionales. El 27 de octubre se presentará el formato y se darán detalles de la nueva competencia profesional de las Américas”.

Según trascendió en portales especializados, se mantendrán casi la totalidad de los clubes participantes de la SLAR, a excepción de Cafeteros de Colombia, incorporando un segundo club argentino. Al resto de las instituciones presentes en el torneo sudamericano, ya se les garantizó la presencia en el nuevo formato a estrenar en 2023.

Equipos participantes

Temporada 2022 
En esta temporada disputaron el torneo los mismos seis equipos que la pasada edición.

Campeones

Palmarés

Véase también 

 Sudamericano de Rugby A
 Americas Rugby Championship
 Major League Rugby
 Super Rugby Americas

Notas

Referencias